Nicolas de Flue ou Nicolas de Flüe (avec un tréma sur le « u ») peut désigner :
 Nicolas de Flue (°1417 - †1487), ermite suisse et saint catholique ; fêté le 25 septembre en Suisse et le 21 mars ailleurs.
 Nicolas de Flue, drame en trois actes de l'écrivain suisse Denis de Rougemont.
 Nicolas de Flue, oratorio composé par Arthur Honegger sur le livret de Rougemont.
 Nicolas de Flue, film réalisé en 1963 par Michel Dickoff.

Références